Alcova (arquitetura)
 Alcova (Wyoming)
 Alcova (filme)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos